Пархомівська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Пархомівська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район